Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dinu Pescariu e Albert Portas che hanno battuto in finale Lan Bale e Nebojša Đorđević 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Sebastián Prieto /  Martín Rodríguez (primo turno)

 Diego del Río /  Óscar Ortiz (quarti di finale)
 Massimo Valeri /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1998